Dunkelsteinerwald (gebied), een gebied in Neder-Oostenrijk
Dunkelsteinerwald (gemeente), een gemeente in bovenstaand gebied